Бертран (, 1065 — 21 апреля 1112 года) — граф Тулузы, маркиз Прованса и герцог Нарбонны с 1105 года, граф Триполи с 1108 года. Старший сын одного из лидеров 1-го крестового похода Раймунда Тулузского и его жены Ирменгарды. Этот брак впоследствии был аннулирован из-за слишком близкой степени родства, и потому Бертран считается внебрачным ребёнком.

Биография

Правление в Тулузе 
В 1096 году Раймунд IV Тулузский отправился воевать с мусульманами на Восток, оставив Бертрана управлять фамильными владениями в Тулузе. Правление Бертрана оказалось неудачным. В 1098 году он совершил свою первую ошибку, уменьшив привилегии базилики Сен-Жернин, а после её отказа сдаваться поджёг.

Также ему все время приходилось отражать набеги Гильома XI, герцога Аквитании, мужа Филиппы, дочери Гильома IV, графа Тулузы, который приходился дядей Бертрану и был предшественником своего брата Раймунда де Сен-Жиль. Последний, в то время находившийся в Антиохии, узнав про неудачи своего сына, призвал местное дворянство Тулузы отстоять права Тулузского дома.

Устав от постоянных набегов Гильома IX, Бертран уступил ему наместничество в графстве Тулуза в связи с тем, что в 1101 году он сам отправился к отцу в Святую Землю. Он тщательно подготовил свой поход и взял с собой свою жену Элен Бургундскую и сына Понса. Его отряд достигал тысячи человек.

После смерти отца в 1105 году Бертран унаследовал от него графство Тулуза, однако он никогда не был там и не правил в качестве графа. Супруга Раймунда IV Эльвира Кастильская со своим малолетним сыном Альфонсом Иорданом, который был предположительным наследником Бертрана в Тулузе, вернулись в 1108 году на родину. Тем временем, в том же году, Бертран достиг графства Триполи.

Граф Триполи 
Проходя через Византию, Бертран принёс клятву Алексею I, императору Византии, который заручился его поддержкой для захвата Антиохии у Танкреда Тарентского. В 1108 году Бертран достиг цели своего похода — графства Триполи.

В 1109 году Бертран сместил своего родственника Гильома Иордана, номинального графа Триполи, незаконно захватившего престол, и 10 июня с помощью Балдуина I, короля Иерусалима, и генуэзского флота в сорок галер взял Триполи. Бертрану ещё грозила опасность союза Танкреда и Гильома Иордана, который ещё ранее признал себя его вассалом. Однако в 1109 году Гильом умер, что укрепило трон Бертрана.

После этого он присягнул другому императору Византии Мануилу I, внуку Алексея I. Он объединился с ним и с Балдуином I против Танкреда, но вскоре умер, не успев предпринять никаких активных действий. Он умер 21 апреля 1112 года, передав Тулузу своему брату Альфонсу Иордану, а графство Триполи — сыну Понсу.

Брак и дети 
1. Жена: Неизвестно

2. Жена (с 1095): Элен (ок. 1080 — 28 февраля 1141), дочь Эда I, герцога Бургундии:
 Понс (около 1098 — казнен 1137, Триполи), граф Триполи

Примечания

Литература 
 Lewis, Archibald R. The Development of Southern French and Catalan Society, 718—1050. University of Texas Press: Austin, 1965. 
 Dom Claude Devic, dom Joseph Vaissète, Histoire générale de Languedoc, avec des notes et des pièces justificatives, Paris, 1730. 
 Jean-Luc Déjean, Les comtes de Toulouse (1050—1250), 1979 
 René Grousset, L’Empire du Levant : Histoire de la Question d’Orient, Payot, coll. " Bibliothèque historique ", Paris, 1949 (réimpr. 1979), 648 p.

Ссылки 
 Foundation for Medieval Genealogy: TOULOUSE 
 Généalogie: les Comtes de Toulouse  

Герцоги Нарбонны
Маркизы Прованса
Правители Европы XII века
Правители Азии XII века
Тулузский дом
Внебрачное потомство французских аристократов